Układy wiedeńskie – nazwą tą określano traktaty i układy międzynarodowe, zawierane w różnych przedziałach czasowych w cesarskim Wiedniu:
 Zjazd wiedeński – układ między Jagiellonami a Habsburgami z 1515 – zapewniał Habsburgom prawo sukcesji w Czechach oraz na Węgrzech;
 Traktat kończący wojnę sukcesyjną w Polsce, zawarty w 1738, uznawał Augusta III jako króla polskiego, a Stanisławowi Leszczyńskiemu oddawał Lotaryngię w dożywotnie posiadanie;
 Traktat pokojowy kończący wojnę Prus i Austrii z Danią o Szlezwik-Holsztyn podpisany w 1864;
 Układ kończący wojnę Austrii z Włochami zawarty w 1866 – Austria traciła Wenecję na rzecz Włoch.

Historia Europy